Trattato di Lussemburgo del 1956
Trattato di Lussemburgo del 1970
Trattato di Lussemburgo del 2005